Les Roquevillard – film del 1922 diretto da Julien Duvivier
Les Roquevillard – film del 1943 diretto da Jean Dréville